Акйол:

 Акйол, Мустафа (1928—2017) — турецкий политик, врач и учёный, первая женщиной-министром правительства и первая женщина-ректор университета в Турции.
 Акйол, Тюркан (род. 1972) — турецкий писатель и журналист.